Sedia est une société de droit algérien filiale du groupe français Hachette-livre.
La sedia gestatoria était un trône mobile sur lequel le pape ou un évêque était porté. 
Madonna della sedia est une peinture religieuse de Raphaël.